«Хроника пикирующего бомбардировщика» — четырнадцатый студийный и последний магнитоальбом советской группы «Коммунизм», записанный в 1990 году. Альбом был признан не только одним из лучших за всю историю проекта (в том числе и с точки зрения самих авторов), но и предтечей будущего психоделического проекта Летова «Егор и Опизденевшие».

Альбом включён в сводку «100 магнитоальбомов советского рока» Александра Кушнира. Переиздан на LP в 2011 году.

Информация об альбоме

История создания 

Начиная с альбомов «Чудо-музыка» и «Народоведение», Летов и Рябинов (Кузя Уо) активно экспериментировали с нойзом и конкретной музыкой, создавая всё более и более экспериментальные альбомы, где зачастую музыканты использовали не собственные записи, а заимствованную музыку из разных пластинок, коих у Летова и Рябинова было достаточно. Так прошёл почти весь 1989 год: в то время, как Рябинов и Летов сочиняли песни для новых альбомов «Гражданской обороны», в «Коммунизме» они позволяли себе находить звуковую форму, заимствуя её из других музыкальных произведений, или же обходились даже без музыки. Ближе к концу 1989 года проект «Коммунизм» возвратился к своим «истокам», когда собственное творчество музыкантов и их художественные опусы на стихи и музыку других поэтов и композиторов совмещались в одном альбоме.
«Хроника пикирующего бомбардировщика» была записана в декабре 1989 года и сведена в январе 1990 года. Помимо Летова и Рябинова, в записи принимали участие Янка Дягилева, Анна Волкова («Нюрыч»), Игорь Жевтун, Сергей Зеленский, Аркадий Климкин, а также в альбом вошли раритетные записи с участием Дмитрия Селиванова и Евгения Лищенко, на момент выпуска альбома уже покойных.

Звучание и жанр 

Музыка последнего альбома резко отличалась от предыдущих альбомов «Коммунизма»: в «Хронике…» преобладал гитарный фолк с психоделическим уклоном. Особая роль в звучании была доверена Янке Дягилевой, сыгравшей и исполнившей песни «Белый свет» Танича, «Ничего не вижу» Фельцмана-Ошанина и народную «Сад зелёненький», а также песню собственного сочинения «Нюркина песня», что приблизило максимально звучание альбома к фолку. Возможно, по этой причине в первое издание альбома не вошли нойз-роковые композиции «Только бы не пёрнуть теперь» авторства Жевтуна и «Гавна-пирога» авторства Кузи Уо. В альбом вошла более мягкая, акустическая версия последней песни.

Распространение 
Как позже вспоминал Летов, данный альбом изначально он не распространял в народе «по различным соображениям». По мнению музыкального критика Александра Кушнира, Летов отказался от тиражирования альбома чтобы избежать очередных обвинений в суицидальной тематике и из-за разочарования в аудитории «Гражданской Обороны», которое было вызвано примитивной реакцией поклонников на песни.
Всё же альбом распространялся подпольно, вопреки усилиям Летова предотвратить это. Часто альбом распространялся в урезанном, неполном варианте, откуда было убрано несколько песен. Позже студия «ГрОб-рекордс» издала альбом на CD и виниловых пластинках, куда вошли все песни из первоначального издания, в том числе и «убранные» из магнитоальбома.

Влияние и место в истории группы 
Альбом считается лучшим за всю дискографию «Коммунизма» и знаковым в истории творчества Летова. Сам Летов называл данный альбом «окончанием целой эпохи» для группы, поскольку после выпуска магнитоальбома распалась «Гражданская оборона», Кузьма Рябинов переехал в Ленинград, трагически погибла Янка Дягилева. Летов нередко называл альбом «наивысшим достижением Коммунизма и Гражданской обороны», отмечая альбом как «переходное звено от старого звучания Посева/Гражданской обороны/Коммунизма к Егору и Опизденевшим и Гражданской обороне поздней формации».

Список композиций

Запись 
 Егор Летов — вокал, гитары, металлофон, ударные, бас, подпевки
 Янка Дягилева — вокал, акустическая гитара, металлофон (7, 15, 16)
 Константин Рябинов — вокал, гитары, бас, смычок, кольцо, металлофон (10)
 Анна Волкова — вокал (9, 13)
 Игорь Жевтун — акустическая гитара, синтезатор «Соловушка» (7)
 Сергей Зеленский — бас (15), тарелки, колокольчик, металлофон, электрогитара
 Дмитрий Селиванов — вокал и акустическая гитара (3)
 Аркадий Климкин — ударные (8)
 Евгений Лищенко — бонги (3)
 Записано в ГрОб-студии Егором Летовым 18—28 декабря 1989 года, кроме
 3, 23 — записано в марте 1987 дома у братьев Лищенко
 11, 12 — записано 28.03.1990 в ГрОб-студии
 14 — записано 16.11.1989 в ГрОб-студии
 19 — записано 26.05.1990 в ГрОб-студии
 20 — записано в июне 1990 в ГрОб-студии
 Сведение: 03.01.1990, 04.01.1990 и 05.04.1990 в ГрОб-студии
 Пересведение и реставрация: февраль 2005, ГрОб-студия — Егор Летов и Наталья Чумакова
 Мастеринг: Наталья Чумакова
 Ремастеринг для LP: Наталья Чумакова, апрель 2011
 Внешняя сторона обложки: коллаж Е. Летова — «Хроника пикирующего бомбардировщика», 1990
 Обратная сторона: работа И. Жевтуна, Е. Летова, С. Зеленского и Я. Дягилевой, 1989
 Фото на развороте и «inlay»: С. Летов.
 Оформление: Е. Летов

Примечания 

Альбомы 1989 года
100 магнитоальбомов советского рока
Альбомы психоделического рока
Альбомы группы «Коммунизм»